Noordwestkaap (West-Australië), een schiereiland in West-Australië
 Noordwestkaap (Tasmanië), een kaap in Tasmanië
 Noordwestkaap (Nieuw-Zeeland), een kaap in Nieuw-Zeeland